Abbaye steht für:
 L’Abbaye, politische Gemeinde im Distrikt Jura-Nord vaudois des Kantons Waadt, Schweiz
 Abbaye de Saint-André-le-Bas (Vienne), ehemaliges Benediktiner-Kloster in Vienne, Frankreich
 Abbaye St-Vincent (Metz), ehemalige Benediktinerabtei in Metz, Frankreich

Siehe auch:
 Abtei
 Abbey